Pierre Gravel peut désigner :
 L'abbé Pierre Gravel (1899-1977), un patriote québécois qui a participé à la vie sociale du Québec de maintes façons ;
 Pierre Gravel (1942-2003), un écrivain et philosophe québécois qui a marqué l'esthétique ;
 Pierre Gravel, un notaire français d'origine québécoise, maire de la ville de Richelieu (Indre-et-Loire) de 2001 à 2008 ;
 Pierre Gravel, un journaliste et éditorialiste au journal La Presse de Montréal.